

Cinéma 
 Fantasia est un long-métrage animé produit par Walt Disney Productions et sorti pour la première fois en salles aux États-Unis en 1940.
 Fantasia 2000 est une suite attribuée par Disney au film de 1940, suite sortie en salles pour la première fois aux États-Unis en  et dans le reste du monde en .
 Fantasia est une comédie hongkongaise réalisée par Wai Ka-fai en 2004.
 FanTasia est un festival de films fantastiques qui se déroule à Montréal, Québec.
 Fantasia chez les ploucs est un film de Gérard Pirès adapté du roman de Charles Williams.
 Fantasia est un film chinois réalisé par Wang Chao sélectionné à Un certain regard en 2014.

Littérature 
 Fantasia est une collection de romans pour la jeunesse des éditions Magnard.
 Fantasia chez les ploucs est un roman de Charles Williams.
 Fantasia est un monde imaginaire où évoluent les personnages du roman de Michael Ende, L'Histoire sans fin - avec l'orthographe Phantasia dans la traduction française.
 L'Amour, la fantasia est un roman d'Assia Djebar, paru en 1985.

Musique 
 Fantasia est le mot italien pour « fantaisie », forme musicale.
 Fantasia Barrino est une chanteuse de soul américaine et l'une des lauréates de l'émission de télé-crochet American Idol.
 Fantazia est un organisateur de Raves Old Skool en Angleterre depuis 1991. Il est connu pour organiser des raves avec des dizaines de milliers de personnes.

Jeu vidéo 
 Fantasia est un jeu de plate-forme développé par Infogrames, inspiré du dessin animé de Disney, édité par Sega et sorti sur Mega Drive en 1989.
 Fantasia : Le Pouvoir du son est un jeu de rythme sorti 2014 sur Xbox 360 et Xbox One.

Divers 
 Fantasia est le nom d'un bateau dessiné par Philippe Harlé.
 La fantasia est le nom donné à différents spectacles équestres traditionnels de simulation d’assauts militaires, pratiqués essentiellement au Maghreb lors des mariages.

Homonymie de titre